SY poate fi:

 Siria, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări (din engleză: Syria)
 .sy, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Siria

Legături externe 
  „SY” la acronymfinder.com